

Statistica e teoria dei segnali 
 Correlazione – relazione tra due variabili tale che a ciascun valore della prima corrisponda un valore della seconda, seguendo una certa regolarità
 Autocorrelazione – misura del grado di dipendenza tra i valori assunti da una funzione campionata nel suo dominio in ascissa
 Correlazione incrociata (detta anche correlazione mutua o cross-correlazione, dall'inglese cross-correlation) – misura di similitudine di due segnali come funzione di uno spostamento o traslazione temporale applicata ad uno di essi. 
 Correlazione spuria – concetto statistico

Fisica 
 Correlazione quantistica o entanglement quantistico
 Correlazione generalizzata

Linguistica 
 Correlazione – relazione fra due elementi correlativi